Писаревка () — село, Писаревский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322685001. Население по переписи 2001 года составляет 826 (396/430 м/ж) человек.

Является административным центром Писаревского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина и Рясное.

Географическое положение 
Село Писаревка находится на расстоянии 22 км от райцентра Золочев на берегу реки Мерла (в основном на правом берегу), выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Рясное, ниже по течению на расстоянии в 4 км — село Малыжино. На реке большая запруда.

История 
 1683 — дата основания села Монастыри. Село основано ссыльными православными монахами.
 1867 — в селе Малая Писаревка 237 дворов; в ней было шесть ветряных мельниц и урочище Заповедный лес. 
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе Малая Писаревка, располагавшемся на правом, западном берегу реки Мерла, было 524 двора, два озера, православная церковь, сельсовет, шесть ветряных мельниц.
 После ВОВ Малая Писаревка была объединена с соседними хуторами и переименована в Писаревку.
 1966 — население 1179 человек; в селе имелись восьмилетняя школа, две библиотеки, клуб, больница на 25 коек, колхоз имени красного полководца РККА Михаила Васильевича Фрунзе с 4507 га земли.
 При СССР в селе были организованы и работали колхоз имени Фрунзе, центральная усадьба которого находилась здесь; автоматическая телефонная станция, больница, почтовое отделение связи, сельсовет, школа.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 Сельскохозяйственный ПК им. Фрунзе.
 Агапов Л. М., фермерское хозяйство.

Объекты социальной сферы 
 Этнографический музей «Украинская слобода».
 Писаревский клуб.

Религия 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)